Sendrowski ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Sendrowski (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Lutz Sendrowski (1949–2016), deutscher Fußballspieler und -trainer